San Lorenzo steht für:

in Argentinien:

 Departamento San Lorenzo (Chaco), Verwaltungseinheit in der Provinz Chaco
 Departamento San Lorenzo (Santa Fe), Verwaltungseinheit in der Provinz Santa Fe
 San Lorenzo (Chaco), Stadt in der Provinz Chaco
 San Lorenzo (Río Negro), Gemeinde in der Provinz Río Negro
 San Lorenzo (Santa Fe), Stadt in der Provinz Santa Fe
 San Lorenzo (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba
 San Lorenzo (Corrientes), Ort in der Provinz Corrientes
 Villa San Lorenzo (Salta), Ort in der Provinz Salta

in Bolivien:

 Municipio Villa San Lorenzo (Tarija), Villa San Lorenzo, Verwaltungsbezirk im Departamento Tarija
 Municipio San Lorenzo (Pando), Verwaltungsbezirk im Departamento Pando
 San Lorenzo Brecha 7, Ortschaft im Departamento Santa Cruz
 San Lorenzo (Canasmoro), Ortschaft im Subkanton Canasmoro, Departamento Tarija
 San Lorenzo (Mamoré), Ortschaft in der Provinz Mamoré
 San Lorenzo (Mojocoya), Streusiedlung im Departamento Chuquisaca
 San Lorenzo (Pando), Ortschaft im Departamento Pando
 San Lorenzo (Punata), Ortschaft in der Provinz Punata
 San Lorenzo (Santa Cruz), Ortschaft im Departamento Santa Cruz
 San Lorenzo (Tarija), Stadt im Departamento Tarija
 San Lorenzo (Marbán), Ortschaft in der Provinz Marbán im Departamento Beni

 San Lorenzo de Moxos, Ortschaft in der Provinz Moxos im Departamento Beni

in Ecuador:
 Kanton San Lorenzo, Verwaltungseinheit in der Provinz Esmeraldas
 San Lorenzo (Ecuador), Hafenstadt und Verwaltungssitz des Kantons San Lorenzo
 San Lorenzo (Bolívar), Parroquia rural im Kanton Guaranda in der Provinz Bolívar
 San Lorenzo (Manabí),  Parroquia rural im Kanton Manta in der Provinz Manabí

in Guatemala:
 San Lorenzo (San Marcos), Gemeinde im Departamento San Marcos
 San Lorenzo (Suchitepéquez), Gemeinde im Departamento Suchitepéquez

in Italien:
 San Lorenzo (Kalabrien), Gemeinde in Kalabrien
 San Lorenzo al Mare, Gemeinde in der Provinz Imperia
 San Lorenzo Bellizzi, Gemeinde in der Provinz Cosenza
 San Lorenzo del Vallo, Gemeinde in der Provinz Cosenza
 San Lorenzo in Campo, Gemeinde in der Provinz Pesaro und Urbino
 San Lorenzo di Piantonetto, Gemeinde in der Provinz Turin
 San Lorenzo Dorsino, Gemeinde in der Provinz Trento
 San Lorenzo Isontino, Gemeinde in der Provinz Görz
 San Lorenzo Nuovo, Gemeinde in der Provinz Viterbo
 Nomentano – San Lorenzo, Stadtteil von Rom
 San Lorenzo a Merse, Ortsteil von Monticiano, Toskana
 San Lorenzo in Banale, Ortsteil von San Lorenzo Dorsino in der Provinz Trento

in Mexiko:
 Municipio San Lorenzo (Oaxaca), Municipio im Bundesstaat Oaxaca
 San Lorenzo (Buenaventura), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 San Lorenzo (Dr. Belisario Domínguez), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 San Lorenzo (Oaxaca), Ort im Bundesstaat Oaxaca

in Peru:
 San Lorenzo (Peru), Hauptstadt der Provinz Datem del Marañón

auf den Philippinen:
 San Lorenzo (Guimaras), Stadtgemeinde in der Provinz Guimaras
 San Lorenzo Ruiz, Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Norte

in Spanien:
 Sant Llorenç des Cardassar, Gemeinde auf Mallorca
 San Lorenzo de El Escorial, Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid

in USA:
 San Lorenzo (Kalifornien), Stadt im Alameda County
 San Lorenzo (New Mexico)

Sonstige geographische Objekte:

 San-Lorenzo, Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 San Lorenzo (Honduras), Stadt im Departamento Valle, Honduras
 San Lorenzo (Kolumbien), Gemeinde im Departamento de Nariño, Kolumbien
 San Lorenzo (Paraguay), Stadt im Departamento Central, Paraguay
 San Lorenzo (Peru), Stadt in der Region Loreto, Peru
 San Lorenzo (Puerto Rico), Puerto Rico
 San Lorenzo (Kuba), Kuba
 San Lorenzo de Tarapacá, Ort in der Kommune Huara, Región de Tarapacá in Chile

historisch:
 Amaseno, Gemeinde im Latium, Italien (ehem. San Lorenzo del Valle)

Baulichkeiten:
 San Lorenzo Tenochtitlan, die drei Zeremonialzentren der Olmeken
 Fort San Lorenzo, zum Welterbe zählendes Fort in Panama

sowie:
 Archipel San Lorenzo, mexikanische Inselgruppe im Golf von Kalifornien
 San Lorenzo (Sierra de la Demanda), 2.270 m, Berg in der Sierra de la Demanda, Spanien
 San Lorenzo (Anden), Berg in Argentinien und Chile
 Río San Lorenzo, Fluss in Argentinien

Weiteres:
 San Lorenzo Tenochtitlan, Zeremonialzentren der Olmeken im Bundesstaat Veracruz (Mexiko)
 San-Lorenzo-Marsch, argentinischer Militärmarsch
 CA San Lorenzo de Almagro, Fußballverein aus Argentinien
 Club Sportivo San Lorenzo, Fußballverein aus Paraguay

Siehe auch:
 Sankt Laurentius – ein Überblick
 Lorenzo
 Motta di San Lorenzo